Kühnapfel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd A. Kühnapfel (* 1960), deutscher Sportler, Musiker und Autor
 Helge Kühnapfel (* 1938), deutscher Bildhauer, Gold- und Silberschmied
 Jörg B. Kühnapfel, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer